Меда́ль «За усе́рдие при выполне́нии зада́ч инжене́рного обеспече́ния» — ведомственная медаль Министерства обороны Российской Федерации, учреждённая приказом Министра обороны Российской Федерации № 315 от 18 июня 2000 года.

Правила награждения 
Согласно Положению медалью Министерства обороны Российской Федерации «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения» награждаются военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации:
 за особые отличия и образцовое выполнение задач и мероприятий инженерного обеспечения;
 за заслуги, проявленные при разработке средств инженерного вооружения, и успешное их освоение;
 за инициативу, старание и усердие в служебной деятельности, направленные на повышение боеготовности и боеспособности инженерных войск.

Награждение медалью производится Министром обороны Российской Федерации.

Повторное награждение медалью не производится.

Правила ношения 
Медаль носится на левой стороне груди и располагается после государственных наград Российской Федерации в соответствии с Правилами ношения военной формы одежды военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации.

Описание медали 

Медаль изготавливается из металла серебристого цвета, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали в центре — рельефное изображение эмблемы Инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации, обрамлённой лавровым венком, на фоне креста. На оборотной стороне медали рельефная надпись: в центре — в четыре строки: «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения», по кругу в верхней части — «МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ», в нижней части — «РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. С правого края ленты оранжевая полоса шириной 10 мм окаймлена чёрной полосой шириной 2 мм, левее — равновеликие красная, чёрная и белая полосы.

Дополнительные поощрения награждённым 
Согласно Федеральному закону РФ «О ветеранах» и принятых в его развитие подзаконных актах награждение медалью «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения» при наличии соответствующего трудового стажа или выслуги лет даёт право присвоения награждённому звания «ветеран труда».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 18 июня 2000 г. № 315 «Об учреждении военно-геральдических знаков инженерных войск»
 Порядок размещения государственных наград, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков на военной форме одежды военнослужащих (с учётом пункта 78 раздела VI приложения 1 к приказу Министра обороны России от 22 июня 2015 г. № 300)

За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения